N11 ou N-11 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Thorn (N11), un sous-marin de la Royal Navy.

Économie 
 Les Onze prochains (N-11 en anglais), un ensemble de onze pays susceptibles de prochainement compter parmi les plus importantes économies du monde.

Médecine 
 Néphrite tubulo-interstitielle chronique, d'après la classification internationale des maladies.

Télécommunication 
 Codes N11, huit numéro abrégés du plan de numérotation nord-américain.

Transports 
Bus
 Ligne N11 du bus Noctis du réseau bruxellois ;
 Ligne de bus Noctilien N11 de la RATP.

Routes
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres